Dandlberg ist der Ortsname von:

 Dandlberg (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dandlberg (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

Dandlberg bezeichnet auch folgende Berge:
 Dandlberg (Chiemgauer Alpen) (910 m), bei Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern